51. Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju Sprinterskim 2020 – zawody w łyżwiarstwie szybkim, które odbyły się w dniach 28-29 lutego 2020 roku w norweskim Hamar. Zawodnicy dwukrotnie rywalizowali na dystansach 500 i 1000 metrów w hali Vikingskipet.

Tytułów mistrzowskich bronili: Rosjanin Pawieł Kuliżnikow wśród mężczyzn i Nao Kodaira z Japonii wśród kobiet. Tym razem najlepsi okazali się odpowiednio Japończyk Tatsuya Shinhama i jego rodaczka - Miho Takagi.

Wyniki

Kobiety

Mężczyźni

Bibliografia 
 Wyniki kobiet na stronie ISU 
 Wyniki mężczyzn na stronie ISU 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim
2020 w sportach zimowych
2020 w Norwegii
Łyżwiarstwo szybkie w Norwegii